I cadetti di Smolenko (Kadetten) – film del 1931 diretto da George Jacoby
I cadetti di Smolenko (Kadetten) – film del 1939 diretto da Karl Ritter